Бачборшод (, ) — посёлок в медье Бач-Кишкун в Венгрии. Бачборшод занимает площадь 77,52 км², на которой проживает 1287 жителей. Находится в районе Баяи, на границе с Хорватией.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки
 Карта посёлка